Yamasaki bezeichnet:

 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Yamasaki (Hyōgo) (eingemeindet nach Shisō (Hyōgo))
 ein japanisches Lehen mit Sitz in dieser: Yamasaki (Han)
 ein Motorradhersteller aus China, Changzhou: Yamasaki Motorcycle Company

Yamasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Yamasaki (1929–2013), peruanischer Fußballschiedsrichter
 Masato Yamasaki (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Minoru Yamasaki (1912–1986), amerikanischer Architekt
 Yamasaki Naomasa (1870–1929), japanischer Geograph und Geologe
 Ryōgo Yamasaki (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Taku Yamasaki (* 1936), japanischer Politiker
 Yuki Yamasaki (* 1995), japanische Leichtathletin
 Yusuke Yamasaki (* 1979), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Yamazaki